Исследователь — тот, кто проводит исследование, занимается научными изысканиями:
 Исследователь — научный сотрудник в любой области науки.
Исследователь — тот, кто занимается территориальными исследованиями.